sztych (broń)
 sztych (miara)
 sztych (sztuka)